Spechtshof bezeichnet Ortschaften:

 einen Ortsteil von Berglen im Rems-Murr-Kreis in Baden-Württemberg
 einen Stadtteil von Murrhardt im Rems-Murr-Kreis in Baden-Württemberg